Ulrich Carl von Bassewitz ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Carl von Bassewitz (Generalmajor) (1679–1715), deutsch-schwedischer General im Großen Nordischen Krieg 

Siehe auch:
 Ulrich von Bassewitz (Offizier) (Ulrich Carl Adolph von Bassewitz; 1781–1866), deutscher Oberstleutnant